Perth steht für:
 (3953) Perth, ein Asteroid des Hauptgürtels
 HMAS Perth, der Name mehrerer Schiffe der australischen Marine
 Perth (Wahlkreis, Schottland), ein ehemaliger Wahlkreis für das schottische Parlament
 Perth (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 eine Namensvariante der gemeingermanischen Rune Perthro

Orte in Australien:
 Perth, Hauptstadt des australischen Bundesstaats Westaustralien
 Perth (Tasmanien), Stadt im australischen Bundesstaat Tasmanien

in Kanada:
 Perth (Ontario), Stadt in Ontario

im Vereinigten Königreich:
 Perth (Schottland), ehemalige Hauptstadt Schottlands

in den Vereinigten Staaten:
 Perth (Delaware)
 Perth (Indiana)
 Perth (Kansas)
 Perth (Minnesota)
 Perth (Mississippi)
 Perth (Nevada)
 Perth (New York)
 Perth (North Dakota)
 Perth (Virginia)

Perth ist ferner der Familienname folgender Person:
 Matthias Franz Perth (1788–1856), österreichischer Beamter und Verfasser eines umfassenden Tagebuchs über die Jahre 1803 bis 1856

Siehe auch: